abreviação da expressão para ser anunciado
 Antígeno prostático específico — enzima relacionada ao carcinoma da próstata
 Pacific Southwest Airlines — companhia aérea dos Estados Unidos
 Pivot Stickfigure Animator — programa bidimensional projetado em Delphi de animação de bonecos palitos
 Prêmio Sam Adams — premiação estadunidense
 Grupo PSA — empresa fabricante de automóveis
 PSA Mangualde — fábrica da PSA

Localidades 
 Parque Souza Aranha — bairro do município brasileiro de São Paulo
 Portão Santo Antônio — distrito do município brasileiro de Catuípe
 Porto Seco Agesa — porto seco do município brasileiro de Corumbá
 Praça Santos Andrade —  logradouro do município brasileiro de Curitiba
 Praça Souza Aranha — praça do município brasileiro de São Paulo

Partidos políticos 
 Partido Social-Democrata da Alemanha
 Partido Social-Democrata da Áustria
 Partido Socialista Alemão
 Partido Socialista Angolano

Pessoas 
 Paulo Sérgio Almeida — diretor e produtor de cinema brasileiro
 Pedro Simón Abril — humanista, helenista, latinista, pedagogo, tradutor espanhol
 Petre S. Aurelian —  primeiro-ministro romeno

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguação